Хорватия принимала участие в Летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах (Греция) в четвёртый раз за свою историю, и завоевала одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали. Сборная страны состояла из 81 спортсмена (66 мужчин, 15 женщин).

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-E.
 Мужчины

Плавание 

В следующий раунд на каждой дистанции проходили лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 Хорватия на sports-reference.com 

2004
Страны на летних Олимпийских играх 2004 года